Storb ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Storb, bekannt als „Der Storb“ (* 1985), deutscher Comedian und Hörfunkmoderator
 Gerhard Storb (1929–2003), deutscher Pädagoge
 Ilse Storb (* 1929), deutsche Musikwissenschaftlerin und Musikpädagogin
 Rainer Storb (* 1935), deutsch-US-amerikanischer Hämatologe und Onkologe

Siehe auch:
 Storp